Mihail Moldovan este numele purtat de mai multe personalități:
Mihail Moldovan (1879–1943), avocat din județul Cluj, delegat la Marea Adunare Națională
Mihail Moldovan (1883–1963), avocat din județul Mureș, delegat la Marea Adunare Națională

Vezi și
Mihai Moldovanu